Дании́л Вячесла́вович Квят () — российский автогонщик. Известен под прозвищем «Торпеда». Чемпион серии GP3 (2013), участник чемпионата мира «Формулы-1» (—, —).

Биография 
Отец — Вячеслав Квят (род. 1958) — бизнесмен, экс-депутат Курултая Республики Башкортостан, бывший руководитель республиканского филиала Российской партии жизни; мать — Зульфия (род. 1972).

До 6 лет Квят жил в Уфе, затем вместе с семьёй переехал в Москву. В 12 лет, ради карьеры Квята, семья переехала в Рим. Квят хорошо знает английский, итальянский, испанский языки, немного говорит на финском.

Личная жизнь 
С 2016 года встречался с дочерью трёхкратного чемпиона мира «Формулы-1» Нельсона Пике Келли Пике (род. 7 декабря 1988, мать — вторая жена Нельсона Пике, голландская модель Сильвия Тамсма).

В ночь на 28 июля 2019 года Пике родила дочь Пенелопу. В апреле 2020 года Пике объявила о расставании с Квятом.

Спортивная карьера

Первые годы 
Детство Квят провёл в Уфе; учась в школе, занимался теннисом, становился победителем на школьных соревнованиях. Переехав в Москву, попал в картинговый центр и попробовал проехать на карте по трассе, что ему очень понравилось. С того момента он стал увлекаться автоспортом, часто посещал автодром. В скором времени у Квята появились свои тренеры, и он стал принимать участие в серьёзных соревнованиях. В 2005 г. стал победителем Рождественского Кубка Сочи по картингу (класс Мини). В этом году также выступал в чемпионате России по картингу (класс Ракет), где занял 12-е место. В 2006 г. стал 13-м в чемпионате Москвы (Ракет). Дальше начал участвовать в итальянских чемпионатах MiniKart, из-за чего в итоге переехал в Рим.

Талантливого юного гонщика быстро заметили различные программы поддержки молодых гонщиков крупных концернов, и с 2009 года его карьере стал помогать нефтяной концерн Лукойл, а в 2010 году Квят подписал контракт с проектом Red Bull Junior Team. Сотрудничество с данными компаниями позволило команде Квята заранее обеспечить финансирование карьеры на несколько лет вперёд и в том же 2010 году, после ряда более заметных успехов в картинговых гонках, попробовать себя в гонках машин с открытыми колёсами. Для сезона дебюта были выбраны сразу несколько младших юниорских серий — Квят провёл более тридцати стартов в Европе и Азии на технике Формулы-БМВ и двухлитрового класса Формулы-Рено. В серии, где Квят проводил свои основные старты в том году — в европейской Формуле-БМВ — он занял лишь десятое место при одном подиумном финише, в то время как его напарник по программе и давний картинговый соперник — Карлос Сайнс-младший побывал на подиуме пять раз и поднялся на четвёртую строчку в итоговом личном зачёте.

Год спустя европейцы встретились в Североевропейском кубке и общеевропейском чемпионате, где, набравшись опыта, уже боролись за титул, но оба раза уверенный перевес вновь был за испанцем. В младшем первенстве Квят одержал семь побед в двадцати стартах и занял итоговое второе место, а в старшем выиграл лишь две гонки (в четырнадцати стартах) и занял третье место — и его и Сайнса опередил Робин Фряйнс из гоночного коллектива Йозефа Кауфманна. В 2012 году Сайнс был переведён в гонки Формулы-3, а Квята ещё на год оставили в гонках двухлитровой Формулы-Рено. Решение руководителя программы Хельмута Марко принесло неоднозначный итог — дополнительный год опыта никак не сказался на выступлениях Квята в подобных гонках: в младшем чемпионате (альпийское первенство) он не без проблем, но взял титул (опередив ближайшего соперника лишь на три балла), а в Еврокубке вновь упустил титул — на этот раз проиграв Стоффелю Вандорну (ключевым фактором в борьбе с бельгийцем стала стабильность выступлений — выиграв на три гонки больше, Квят проиграл сопернику в чемпионате десять очков).

В 2013 году Квят воссоединился с Сайнсом в GP3 в MW Arden. На новой технике оба чувствовали себя не слишком уверенно — Сайнс дважды подвергался дисквалификации в гонках, часто попадал в аварии и, несмотря на неплохую скорость, закончил год лишь десятым; Квят начал год схожим образом, но во второй половине чемпионата трижды подряд выиграл длинные субботние гонки и сначала догнал плотную, но не очень стабильную группу лидеров чемпионата, а потом и возглавил личный зачёт, в итоге привезя ближайшему сопернику тридцать очков. Параллельно в главных командах Red Bull в Формуле-1 образовалась одна вакансия (Марк Уэббер покинул чемпионат мира, а на его позицию в старшей команде был переведён Даниэль Риккардо) и на свободное место, в итоге, был выбран именно Квят, проявивший себя в сезоне-2013 лучше, чем тот же Сайнс и третий член Red Bull Junior Team — португалец Антониу Феликс да Кошта.

«Формула-1» 

Квят с первых Гран-при 2014 года показывал сопоставимые с напарником Жаном-Эриком Вернем результаты, в первых четырёх стартах четырежды добравшись до финиша. Далее результаты несколько ухудшились — Квят выдал серию из пяти Гран-при, где четырежды не добирался до финиша из-за различных технических проблем. Даже несмотря на проигрыш напарнику в личном зачёте, Квят сначала продлил контракт с Toro Rosso, а когда из старшей команды решил уйти Себастьян Феттель, заменил немца в составе Red Bull Racing. Очковый счёт Квята уже после Бельгии замер на отметке в восемь баллов, а его напарник в семи последних Гран-при трижды попал в очковую зону и опередил Квята к концу сезона на 14 баллов.

В 2015 году машина Red Bull часто уступал даже младшей команде. Впрочем на Гран-при Монако Квят и Риккардо уже в квалификации смогли обеспечить себе позиции в первой пятёрке, а в гонке лишь подтвердили их. Квят, чуть уступивший своему австралийскому напарнику в скорости на одном круге и в квалификации и в гонке, провёл сам заезд лучше, несколько раз обменивался с ним позициями, а в итоге впервые финишировал на четвёртом месте. В дальнейшем техника позволяла гонщикам австрийской команды бороться лишь на грани очковой зоны. На Гран-при Венгрии благодаря обгонам и проблемам лидеров Квят поднялся с седьмой стартовой позиции на вторую финишную, что позволило улучшить достижение российских гонщиков в гонках чемпионата мира. На Гран-при Бельгии Квят квалифицировался 12-м, но благодаря множеству эффектных обгонов финишировал на четвёртом месте; из-за схода Риккардо россиянин опередил его в общем зачёте чемпионата на 6 очков. После Сингапура Квят вновь пропустил напарника вперёд, однако на Гран-при России, заняв пятое место, опять опередил его и удерживал седьмое место в чемпионате до конца сезона. По итогам сезона 2015 года Квят обогнал своего напарника в личном зачёте на три очка, но проиграл Риккардо в квалификациях со счётом 7:12.

Сезон 2016 года начался для Квята неудачно: в Австралии машина заглохла ещё на прогревочном круге. В Бахрейне он набрал очки, в Китае с шестого места прорвался на третье. На Гран-при России в Сочи Квят стартовал восьмым и в попытке атаковать Феттеля дважды ударил его машину, что повлекло за собой другие столкновения. Квят был оштрафован 10-секундным Stop & go, очков не набрал и был переведен в «младшую» команду Scuderia Toro Rosso, где с Гран-при Испании) заменил Макса Ферстаппена. Ферстаппен, заняв место Квята в «Ред Булл», выиграл первую же гонку — Гран-при Испании. Журналисты говорили о «полосе неудач» в карьере Квята: в Монако, Баку, Австрии, Монце и Абу-Даби до финиша не добрался.

После Гран-при Сингапура 2017 года было объявлено, что Квята на Гран-при Малайзии в составе команды заменит Пьер Гасли, который принимал участие и на Гран-при Японии. Квят выступил на Гран-при США, заменив Карлоса Сайнса, ушедшего в «Рено». Он завоевал одно очко, но несмотря на это был заменён на Брендона Хартли, а 25 октября Хельмут Марко объявил, что Квят больше не вернётся в команду и исключён из программы гонщиков Red Bull.

Впоследствии Даниил Квят был нанят командой Ferrari в качестве гонщика по развитию.

В 2018 году менеджером Квята стал Николя Тодт, сын Жана Тодта. В сентябре начала появляться информация о возвращении Квята в «Торо Россо» в 2019 году, и 29 сентября на гран-при России об этом было объявлено официально.

В новом сезоне напарником Квята стал тайско-британский гонщик Александр Албон. В первой гонке сезона 2019 попал в очки, сдержав Пьера Гасли на более быстрой машине Red Bull. Но в следующих трёх гонках Квята преследовали неудачи — в Бахрейне он столкнулся с Антонио Джовинацци, в Китае столкновение с Макларенами, за что Квят получил штраф в виде проезда по пит-лейн, а в Баку столкновение с Даниэлем Риккардо, не позволившее обоим гонщикам завершить гонку. В трёх последующих гонках Квяту удалось попасть в очковую зону. На гран-при Великобритании он, стартовав с 19-го места, закончил гонку девятым, тем самым совершив самый большой прорыв в гонке. 28 июля 2019 года занял третье место на Гран-при Германии, добыв второй подиум в истории «Торо Россо» после победы Феттеля в 2008 году. Для Квята этот подиум стал третьим в карьере в «Формуле-1». После летнего перерыва, когда в Red Bull был повышен Албон, а на его место в Toro Rosso ушёл Пьер Гасли, Квят на Гран-при Бельгии отыграл одиннадцать мест, финишировав в гонке седьмым.

По окончании сезона 2020 стало известно, что Квят пропустит сезон 2021, поскольку места в «Альфа Таури» и Ред Булл были заняты другими гонщиками. Сам же Квят выступил не очень сильно, набрав 32 очка и став 14-м в личном зачёте.

Также стало известно о переходе Квята в Alpine F1 Team в качестве резервного гонщика на сезон 2021.

NASCAR 
В июле стало известно, что Квят станет первым россиянином, который будет участвовать в американской гоночной серии NASCAR.

FIA WEC 
В феврале 2023 года было объявлено, что Квят проведёт сезон 2023 года в чемпионате FIA WEC в составе команды Prema Racing. Его напарниками будут Мирко Бортолотти и Дориан Пин.

Статистика результатов

GP3 

Жирным выделен старт с поул-позиции. Курсивом — быстрейший круг в гонке.В первой строчке показаны результаты длинных (субботних) гонок, во второй — спринтерских (воскресных) гонок.

Формула-1 

|-
!
! Scuderia  Toro Rosso
! Toro Rosso  STR8
! Ferrari  056 2,4 V8
! 

|||

|-
!
! Scuderia  Toro Rosso
! Toro Rosso  STR9
! Renault F1-2014Energy 1,6 V6
! 

|||

|-
!
! Infiniti Red Bull  Racing
! Red Bull  RB11
! Renault F1-2015Energy 1,6 V6
! 

|||

|-
!rowspan=2|
! Red Bull  Racing
! Red Bull  RB12
! TAG Heuer (Renault RE16)  1,6 V6
! 

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|-
! Scuderia  Toro Rosso
! Toro Rosso  STR11
! Ferrari 059/4 1,6 V6T
! 
||||||||

|-
!
! Scuderia Toro Rosso
! Toro Rosso STR12
! Renault R.E.17 1,6 V6T
! 

|

|-
!
! Red Bull  Toro Rosso Honda
! Toro Rosso  STR14
! Honda RA619H 1,6 V6T
! 

|-
!
! Scuderia AlphaTauri Honda
! AlphaTauri AT01
! Honda RA620H 1,6 V6T
! 

||||||||

|}

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на statsf1.com
 Профиль на database.motorsportmagazine.com
 
 

Картингисты
Автогонщики России
Пилоты Британской Формулы-Рено
Пилоты Формулы-Рено 2.0 NEC
Пилоты Швейцарской Формулы-Рено
Пилоты Еврокубка Формулы-Рено
Пилоты Формулы-БМВ
Пилоты GP3 из России
Пилоты Формулы-1 из России
Пилоты Формулы-1 2010-х годов
Пилоты Формулы-1 2020-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Toro Rosso
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Red Bull
Пилоты Формулы-1, выступавшие на AlphaTauri
Обладатели подиума в Формуле-1
Спортсмены Башкортостана
Спортсмены Уфы
Гонщики NASCAR